Adelaïde Ristori (1822-1906), actrice italienne ;
 Dominique Ristori (né en 1952), haut fonctionnaire européen ;
 François Ristori (1936-2015), peintre français ;
 Gabrielle Ristori (1899-1988), chanteuse d'opérette et actrice de cinéma française ;
 Giovanni Alberto Ristori (1692-1753), compositeur d'opéra et chef d'orchestre italien ;
 Marc Ristori (né en 1981), motocycliste suisse.